Feuerer ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Feuerer (1911–1942), deutscher Widerstandskämpfer
 Karl Feuerer (1907–1968), deutscher Kommunist, Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime und KZ-Häftling